Bump puede hacer referencia a:
 Sencillo de Raven-Symoné.
 Aplicación de Google para la transferencia de archivos entre dispositivos móviles.